La Liga Nacional de Futsal 2016 è stata la 21ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 brasiliano. La stagione regolare è iniziata il 14 aprile e si è conclusa il 5 settembre 2016, prolungandosi fino al 12 dicembre con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Corinthians campione del Brasile 2016.

Play-off

Regolamento
Tutti gli incontri sono a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Gli incontri di andata saranno effettuati in casa delle squadre peggio classificate al termine della "stagione regolare". Al termine degli incontri saranno dichiarate vincenti le squadre che, nelle due partite di andata e di ritorno, avranno ottenuto il maggior punteggio. In caso di parità di punti tra le due squadre al termine delle due gare, indipendentemente dalla differenza reti, si giocheranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si disputeranno i tiri di rigore.

Tabellone

Note

Collegamenti esterni

Liga Nacional de Futsal
Calcio a 5 nel 2016